О́льга Владисла́вовна Рома́нова () — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции, марафону и кроссу. Выступала как элитная спортсменка в 2000—2013 годах, обладательница серебряной медали кроссового чемпионата Европы, чемпионка Европы среди молодёжи в беге на 10 000 метров, чемпионка России по кроссу и полумарафону. Представляла Московскую область и Чувашскую Республику. Мастер спорта России международного класса (2001).

Биография 
Ольга Романова родилась 23 мая 1980 года в городе Ядрин Чувашской АССР.

Занималась лёгкой атлетикой в Школе высшего спортивного мастерства им. А. В. Игнатьева в Чебоксарах. Неоднократно выигрывала первенства России и Чувашии в различных легкоатлетических дисциплинах, в 1999 году выполнила норматив мастера спорта.

Впервые заявила о себе на взрослом всероссийском уровне в 2000 году, став шестой в беге на 5000 метров на чемпионате России в Туле.

В 2001 году одержала победу в беге на 10 000 метров на молодёжном чемпионате Европы в Амстердаме, завоевала серебряную медаль в личном зачёте на кроссовом чемпионате Европы в Туне, заняла 26-е место на кроссовом чемпионате мира в Остенде. По итогам сезона удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В 2002 году поучаствовала в экидэнах в Пекине, Иокогаме и Сеуле, стала четырнадцатой на чемпионате мира по кроссу в Дублине и девятнадцатой на чемпионате Европы по кроссу в Медулине (вместе со своими соотечественницами выиграла здесь командное первенство). Также одержала победу на чемпионате России по полумарафону в Новосибирске.

В 2003 году была четырнадцатой на кроссовом чемпионате мира в Лозанне, победила на весеннем чемпионате России по кроссу в Кисловодске в дисциплине 4 км. С результатом 2:39:49 финишировала четвёртой на Гонолульском марафоне, тогда как на Осакском международном женском марафоне и на Нью-Йоркском марафоне сошла с дистанции.

На чемпионате мира по кроссу 2004 года в Брюсселе пришла к финишу шестой. Достаточно успешно соревновалась на различных коммерческих стартах в США, приняла участие в Чикагском марафоне, но здесь не финишировала.

В 2005 году выиграла полумарафон в Хьюстоне, выступила на Осакском женском марафоне, где вновь сошла с дистанции.

Впоследствии продолжала активно выступать на шоссейных стартах в США вплоть до 2013 года. Ещё дважды стартовала на Гонолульском марафоне и один раз отметилась выступлением на Токийском марафоне, но во всех трёх случаях сходила с дистанции.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности России
Марафонцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Чувашии